Prvenstvo se igralo dvokružno. Prvenstvo je osvojila NK Una-Mladost Hrvatska Dubica, ali zbog reorganiziranja županijskih nogometnih natjecanja (ukidanja Premijer lige SMŽ nitko se nije plasirao u viši rang (2. ŽNL Sisačko-moslavačku).

Tablica

Bilješke 
Klub je kažnjen oduzimanjem 2 boda.
Klub je kažnjen oduzimanjem 2 boda.

Izvori 

 Glasilo Nogometnog Saveza Sisačko-moslavačke županije, #14/2014. 
 Glasnik Nogometnog središta Novska, #13/2014.

2013-14
sisačko-moslavačka-3-novska